Emil Heitz ist der Name folgender Personen:

*Emil Heitz (Altphilologe) (1825–1890), deutscher Klassischer Philologe 
 Emil Heitz (Botaniker) (1892–1965), deutscher Botaniker